Pisarello puede hacer referencia a:

Ángel Pisarello (1916-1976), político argentino de la UCR, detenido-desaparecido por la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983).
Gerardo Pisarello (1898-1986), escritor argentino.
Gerardo Pisarello Prados (1970-), político argentino-español de Cataluña.